TZN est un code, qui signifie :
 Tanzanie, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, la Tanzanie a pour code alpha-2 TZ
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), la Tanzanie a pour code alpha-3 TZA
 selon la liste des codes pays du CIO, la Tanzanie a pour code TAN
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, la Tanzanie a pour code EAT

Code